GGC steht für:
 Politisches_System_Belgiens#COCOM/GGC, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Verwaltungsorgan in Brüssel mit legislativen Befugnissen
 Gibson Guitar Corporation, US-amerikanischer Hersteller von Zupfinstrumenten und Gitarrenverstärkern
 Grün-Gold-Club Bremen, ein Tanzsportverein
 Lumbala Airport (IATA-Code), Flughafen von Lumbala Nguimbo, Provinz Moxico, Angola
 Cargo 360 (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon

Abkürzung